De Grand Prix-wegrace van Maleisië 2015 was de zeventiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2015. De race werd verreden op 25 oktober 2015 op het Sepang International Circuit nabij Sepang, Maleisië.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2015
Maleisië